Urraka Fernández Kastylijska (zm. 1007) – królowa Leónu (951-956, 958-960), królowa Nawarry (970-994)
 Urraka Kastylijska (ok. 1081-1126) – królowa Kastylii i Leónu (1109-1126), królowa Galicji (1109-1112)
 Urraka Kastylijska (1186-1220) – królowa Portugalii (1208-1220)